Tarusa může být:
 Tarusa (řeka), řeka v Ruské federaci, přítok Oky v povodí Volhy
 Tarusa (město), město u ústí této řeky v Kalužské oblasti Ruské federace
 Taruské knížectví, historické knížectví se sídlem v tomto městě